Preusmjeri Nacrt:Fregata klase Gepard